Storer House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Storer House (Los Angeles, Kalifornien), NRHP-ID 71000152
 Storer House (Kosciusko, Mississippi), NRHP-ID 03000688